Шиченга — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Сухонского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сухонский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Александровка, Красотинка, Дачное.

По переписи 2002 года население — 228 человек (109 мужчин, 119 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Шиченга в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)